Annika Dahlman – ex fondista svedese
 Cecilia Dahlman – ex tennista svedese
 Jenni Dahlman – modella finlandese
 Noah Dahlman – cestista statunitense